Добровольский сельский округ

Калининградская область 

 Добровольский сельский округ Краснознаменского района (до 2019 года)

Омская область 

 Добровольский сельский округ Русско-Полянского района